О современном учебном заведении см. Академия Або

Королевская академия А́бо (; в современном шведском произносится как ку́нлига акаде́миен и о́бу ) — шведоязычный университет, существовавший в городе Або (Турку) с 1640 по 1827 год. Первое высшее учебное заведение на территории современной Финляндии.

В 1808 году, после присоединения Шведской Финляндии к Российской империи, Королевская академия Або была переименована в Императорскую академию Або.

В 1828 году, после опустошительного пожара в Або, академия была переведена в Гельсингфорс, где продолжила свою деятельность в качестве Императорского Александровского университета, считающегося её историческим преемником.

История 

Королевская академия Або была снована 26 марта 1640 г. в Або/Турку и на всех владениях шведской короны была третьим по старшинству учебным заведением после Упсальского и Дерптского университетов.

В 1802 г. вблизи Кафедрального собора было заложено новое здание Королевской академии Або, проект которого разработал известный стокгольмский архитектор . 23 марта 1808 года в связи с вводом в Турку российских войск, Королевская Академия была переименована в Императорскую академию Або. Строительство здания Академии завершал студенческий друг К. Х. Гьёрвеля — архитектор Карло Франческо Басси.

Новое здание Академии было готово к 1815 году. Оно отличалось монументальностью и аскетичностью: главный фасад обладал ризалитом, украшенным лишь треугольным фронтоном и рустовкой стены первого этажа. Значительно более парадным выглядел интерьер — большой зал на 500 человек размещался по главной оси ризалита. Богато орнаментированные своды поддерживались гранитными колоннами с капителями ионического ордера. Часть помещений нового параллелепидного здания освещалась двумя внутренними световыми дворами. На ризалите главного фасада здания ныне бронзовая доска с барельефным портретом К. Басси.

Опустошительный пожар, бушевавший в Або/Турку 4-5 сентября 1827 г. уничтожил более трех четвертей города. В огне погибли более 2,5 тысяч городских строений в том числе учебные корпуса, библиотека, коллекции и архив Императорской Академии Або. Как уполномоченный финского правительства знаменитый архитектор Карл Людвиг Энгель писал своему другу Херлиху:
Для Финляндии уже не восполнима гибель многочисленных архивов, а вместе с ними и всех манускриптов, отражающих древнюю историю страны … Академия, уничтоженная в пламени со всеми её научными собраниями, библиотеками, математическими инструментами, кабинетами природы и древних монет и другими многочисленными собраниями, прервет все научные исследования"..

Вплоть до конца 1700-х годов языком преподавания в Академии был латинский язык. Одним из известных выпускников Королевской Академии Або был , получивший диплом магистра в 1658 году и ставший позднее священником в Вермланде (Швеция).

После пожара Турку 1827 года Императорская Академия Або была переведена в Гельсингфорс и получила название Императорский Александровский университет.

Историческим преемником старой Королевской (Императорской) Академии Або правомочно считать Гельсингфорсский университет, а не новую Академию Або, вновь основанную после провозглашения независимости Финляндии в 1918 усилиями частных лиц и получившую государственный статус лишь 1 августа 1981 года.

Канцлеры 
 Пер Браге Младший (1640—1680)
 Сперанский, Михаил Михайлович (1810 — 17 марта 1812)
 Армфельт, Густав Мориц (1812—1814)

Ректоры 
   
 Фаттенборг, Ганс Генрих (1821—1822)
 Петреус, Эскиль (1640—1641)
 Аланус, Георг (1647—1648)
 Петреус, Эскиль (1649—1650)
 Аланус, Георг (1652—1653)
 Тилландс, Элиас (1676—1677)
 Тилландс, Элиас (1683—1684)
 Юслениус, Даниэль (1729—1730)
 Тилландер, Йохан (1752—1753)
 Меннандер, Карл (1753—1754)
 Местертон, Карл (1754—1755)
 Клевберг, Карл (1755—1764)
 Кальм, Пер (1756—1757)
 Кальм, Пер (1765—1766)
 Кальм, Пер (1772—1773)
 Местертон, Карл (1764—1765)
  (1809—1820)

См. также 
 Выпускники Королевской Академии Або

Примечания